Bansa ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bansa (1791–1862), liberaler hessischer Politiker
 Conrad Adolf Bansa (1788–1843), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Konrad Bansa (* 1975), deutscher Handball- und Beachhandballtorwart